Adamowitsch ist der Familienname folgender Personen:
 Ales Adamowitsch (1927–1994), weißrussischer Schriftsteller
 Anton Adamowitsch, weißrussischer Schriftsteller
 Georg Wilhelm Adamowitsch (* 1947), deutscher Politiker (SPD)
 Georgi Wiktorowitsch Adamowitsch (1894–1972), russischer Lyriker
 Słavamir Adamowitsch, weißrussischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Adamović
 Adamovich
 Adamowicz